CONSUR Sevens 2013 – ósme mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w brazylijskim mieście Rio de Janeiro w dniach 23–24 lutego 2013 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2013.

Informacje ogólne 
Confederação Brasileira de Rugby otrzymała prawa do organizacji turnieju pod koniec stycznia 2012 roku. Do rozegranych na Estádio da Gávea w Rio de Janeiro zawodów przystąpiło dziesięć reprezentacji podzielonych na dwie pięciozespołowe grupy. Podstawą do rozstawienia były wyniki poprzedniej edycji. W pierwszej fazie rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym najlepsza dwójka z każdej z grup w drugiej fazie utworzyła grupę walczącą o medal ponownie systemem kołowym. W razie takiej samej liczby punktów decydujący był wynik bezpośredniego meczu. Kwalifikację na Puchar Świata uzyskała najlepsza, prócz Argentyny, która miała już zapewniony awans, drużyna tych zawodów.

11 z 51 spotkań obu turniejów było transmitowanych na żywo przez SporTV. Do sędziowania wyznaczono arbitrów z doświadczeniem w IRB Sevens World Series oraz Junior World Rugby Trophy.

Zgodnie z przedturniejowymi zapowiedziami czwórka faworyzowanych zespołów awansowała do drugiej fazy grupowej, w której najlepsi okazali się Argentyńczycy odzyskując tytuł mistrzów kontynentu. Awans do turnieju finałowego Pucharu Świata uzyskali natomiast Urugwajczycy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5–8

Faza zasadnicza

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2013
2013 w rugby union
2013 w Brazylii
Rugby union w Brazylii
Sport w Rio de Janeiro